Fatsa (district), een Turks district in de provincie Ordu 
 Fatsa (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Fatsa